Афганистан принимал участие в Летних Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне (Австралия) в третий раз за свою историю, пропустив Летние Олимпийские игры 1952 года, но не завоевал ни одной медали. Афганскую делегацию представляла только национальная сборная по хоккею на траве.

Результаты

Хоккей на траве

Группа «А» 

Турнирное положение

Турнир за 9-12 места 

Турнирное положение

Результативные игроки
 Бахтеяр Гулам Мангал
 Джахан Гулам Нуристани
 Наджам Яхья

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1956 года